Екатерина Волконская:
 Волконская, Екатерина Алексеевна (в замужестве графиня Мусина-Пушкина; 1754—1829) — одна из «больших светских барынь» допожарной Москвы, хозяйка и главная устроительница усадеб Валуево и Иловна.
 Волконская, Екатерина Алексеевна (урождённая Мельгунова; 1770—1853) — единственная дочь екатерининского сановника А. П. Мельгунова, жена князя Д. П. Волконского, статс-дама.